Miejscowości w USA:
 Vining – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Vining – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Vining – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail